Черноголовка — многозначный термин.

Топонимы 
 Черноголовка — река в Московской области.
 Черноголовка — город в Московской области.
 Городской округ Черноголовка — муниципальное образование в Московской области.

В биологии 
 Черноголовка () — род травянистых растений.
 Черноголовка  () — певчая птица из рода славки.

В индустрии 
Черноголовка - бренд безалкогольных напитков